Chyschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chyschynzi (Lysjanka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lysjanka
 Chyschynzi (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Chyschynzi (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja